Sezon 2002/2003 klubu AS Roma.

Sezon 
W sezonie 2002/2003 Roma zagrała słabiej niż rok wcześniej. W lidze zajęła 8. pozycję, a w Pucharze Włoch dotarła do finału, w którym przegrała z Milanem (1:4, 2:2). W Lidze Mistrzów dotarła do drugiej fazy grupowej.

Rozgrywki 
 Serie A: 8. miejsce
 Puchar Włoch: finał
 Liga Mistrzów: 2. faza grupowa

Skład i ustawienie zespołu 

* - w styczniu 2003 przybył z Leeds United
** - w styczniu 2003 odszedł do Brescii Calcio
*** - w styczniu 2003 przybył z Chievo
**** - w styczniu 2003 odszedł do Interu Mediolan

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach